Jürgen Melzer e Philipp Petzschner erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al secondo turno da Jamie Delgado e Ken Skupski.
Bob Bryan e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Leander Paes e Radek Štěpánek per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Maks Mirny  /  Daniel Nestor (primo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (terzo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinale, ritirati)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (primo turno)

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (semifinale) 
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (secondo turno) 
  Jonathan Marray /  Frederik Nielsen (secondo turno) 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (terzo turno) 
  David Marrero /  Fernando Verdasco (primo turno) 
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (terzo turno) 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale) 
  Santiago González /  Scott Lipsky (terzo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 

  Steve Johnson /  Jack Sock (secondo turno)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (secondo turno)
  Chase Buchanan /  Bradley Klahn (primo turno)
  Christian Harrison /  Ryan Harrison (quarti di finale)

  Nicholas Monroe /  Donald Young (secondo turno) 
  Bobby Reynolds /  Michael Russell (primo turno) 
  Dennis Novikov /  Michael Redlicki (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2012
ATP World Tour 2012